Чемпионат Уругвая по футболу 2014/2015 () — официально 111-й (CXI Campeonato Uruguayo), де-факто 115-й розыгрыш чемпионата Уругвая по футболу, проходивший с 16 августа 2014 года по 14 июня 2015 года.

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Результаты матчей

Клаусура

Турнирная таблица

Результаты матчей

Суммарная таблица

Таблица вылета

Плей-офф за чемпионство 
В полуфинале встречались победители Апертуры и Клаусуры, победитель в этой паре в финале играл с лучшей командой по итогам обоих турниров.

Полуфинал

Финал 
«Насьональ», победивший в полуфинале, был также лучшей командой по итогам Апертуры и Клаусуры, поэтому «Насьональ» стал чемпионом Уругвая по итогам полуфинала.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Уругвая 2014/2015 на rsssf.com

2014/2015
Уругвай
Спорт в Уругвае в 2014 году
Спорт в Уругвае в 2015 году
Футбол в Южной Америке в 2014 году
Футбол в Южной Америке в 2015 году